Turan, Túrán či Turán může znamenat:

 Túrán – perské označení pro střední Asii
 Turan – čili Erigeron, rod květin z čeledě hvězdnicovitých
 Turan – město v Tuvinské republice v Rusku
 Tur'an – město v Izraeli
 Turán – maďarský střední tank užívaný za druhé světové války
 Turan Air – turecká letecká společnost
 Turan – fiktivní země ze světa barbara Conana

jméno
 Turan – etruská bohyně

Externí odkazy